Pappin ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Francis Pappin (1928–1998), kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Sault Sainte Marie
 Jim Pappin (1939–2022), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Veryan Pappin (* 1958), britischer Hockeyspieler